Іда — власна назва для 19-ти тропічних циклонів.

Північний атлантичний басейн 
Після сезону 2003 року Іда змінила ім’я Ізабель.
 Ураган Іда (2009) – сильний ураган 2 категорії, який обрушився на Нікарагуа як ураган 1 категорії, а потім досягнув острова Дофін, штат Алабама, як позатропічний шторм.
  – слабкий, але довгоживучий тропічний шторм, який рухався через відкритий океан, ніколи не становивши загрози для суші.
 Ураган Іда (2021) – обрушився на Кубу, потім швидко посилився в потужний ураган 4 категорії, перш ніж обрушитися на Луїзіану з вітром 150 миль/год (240 км/год); згодом завдала великої шкоди більшій частині східних Сполучених Штатів

Ім’я Іда було скасовано в Північній Атлантиці після сезону 2021 року, а в сезоні 2027 року його замінить Імані.

Північно-східний тихоокеанський басейн

Південний індійськоокеанський басейн

Південний тихоокеанський басейн